Gebauer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian David Gebauer
 Franz Xaver Gebauer
 Jan Gebauer
 Johan Christian Gebauer

Efternamn